

Geografie 
 Calonne (Henegouwen), dorp in de Belgische provincie Henegouwen, deelgemeente van de Waalse stad Antoing
 Calonne-Ricouart, dorp en gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Station Calonne-Ricouart, spoorwegstation in deze gemeente
 Calonne-sur-la-Lys, dorp en gemeente in het Franse departement Pas-de-Calais
 Calonne-sur-la-lys Communal Cemetery, militaire begraafplaats in deze gemeente

Personen 
 Charles Alexandre de Calonne (1734-1802), minister van financiën onder Lodewijk XVI
 Emile Calonne (1864-1938), Belgisch senator
 Jacques Calonne (1930-2022), Belgisch musicus en beeldend kunstenaar

Zie ook 
 Huis Caloen, Belgische adellijke familie, afkomstig uit de streek van Doornik
 Les Authieux-sur-Calonne, dorp en gemeente in het Franse departement Calvados
 Saint-Julien-sur-Calonne, dorp en gemeente in het Franse departement Calvados
 Saint-Remy-la-Calonne, dorp en gemeente in het Franse departement Meuse